Aule Gabini, diversos personatges
 Publi Gabini Capitó, diversos personatges
 Publi Gabini Cimbre, cavaller romà que es va implicar en la conspiració de Catilina.